Нечунаево — название населённых пунктов в России:

 Нечунаево — село в Шипуновском районе Алтайского края.
 Нечунаево — деревня в Каргапольском районе Курганской области.